Montoulieu kan syfta på:
 Montoulieu, Ariège
 Montoulieu, Hérault